Manou peut désigner :

 Manou, une divinité de l'hindouisme, créatrice de l'humanité.
 Manou, commune française du département d'Eure-et-Loir.
 Manou, rappeur français
 manou, tissu de vêtement, coupon de 2 à 5 mètres, pouvant servir de pagne au minimum.